Kovács Nándor (1948–) vajdasági újságíró, költő 
 Kovács Nándor (1957–) labdarúgó-játékvezető